Firenze Open 2022, właśc. UniCredit Firenze Open 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2022 z cyklu ATP Florence rozgrywany w dniach 10–16 października 2022 roku we Florencji na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 612 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022 w tenisie ziemnym
Turnieje tenisowe we Włoszech
2022 we Włoszech